Parascève (en grec Παρασκευή, Paraskevi) est un prénom féminin, dont il existe de nombreuses variantes (Praskovie, Praskovia, Paraskeva, Pascha, Petka, Pyatnitsa, Pyetka, Paraskevoula, Voula…)

Étymologie 
Paraskevi signifie « préparation », et ce mot sert en grec à désigner le sixième jour de la semaine, le vendredi. En effet, dans la tradition juive, le vendredi est consacré à la préparation du sabbat (samedi). Dans la tradition chrétienne, ce mot évoque plus particulièrement le vendredi saint.

Saintes chrétiennes 
Plusieurs saintes chrétiennes portent ce nom :
sainte , martyre du . Cette sainte est particulièrement vénérée en Grèce, et la ville d’Agía Paraskeví dans la banlieue d’Athènes porte son nom. Fête le 26 juillet (du calendrier grégorien ou du calendrier julien).
sainte Parascève, sœur de sainte Photine la Samaritaine, martyre du .  
sainte Parascève d'Iconium, martyre du . Particulièrement vénérée en Russie. Fête le 28 octobre. 
sainte Parascève d'Épibata, sur la mer de Marmara, près de Constantinople. Elle vécut en ermite au . Particulièrement vénérée dans les Balkans, ses reliques ont été conservées à Tarnovo, capitale de l'Empire bulgare, puis à Iaşi en Roumanie. Fête le 14 octobre.
 sainte Parascève-Vendredi : le prénom de Vendredi est utilisé seul ou parfois adjoint à celui de Parascève pour faire référence au Vendredi saint dans les régions à tradition orthodoxe russe ou balkanique.

Références 

Prénom féminin
Saint catholique et orthodoxe
Saint orthodoxe